Reisenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Reisenbach (Fischa), rechter Zufluss der Fischa in Enzersdorf an der Fischa und rechter Abzweig der Neuen Fischa bei Pottendorf, beide Orte in Niederösterreich
 Reisenbach (Itter), linker Zufluss der unteren Itter (Neckar) beim Wohnplatz Antonslust der Stadt Eberbach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; mit zwei Zuflüssen gleichen Namens
 Reisenbach (Traisen), linker Zufluss der Traisen in Traisen, Niederösterreich

Orte:
 Reisenbach (Mudau), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Mudau im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Reisenbach (Wattwil), Siedlungsplatz der Gemeinde Wattwil, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Siehe auch:
 Reißenbach
 Reischenbach
 Riesenbach
 Reisbach